Giuseppe Civati, politico italiano (1975)
Paolo Civati, attore e regista italiano (1977)